La 81a edició de la Copa espanyola de bàsquet masculina se celebrà a Vitòria del 16 al 19 de febrer de 2017, i tingué com a seu el Fernando Buesa Arena. El vigent campió, el Reial Madrid, revalidà el títol.

El trofeu fou disputat pels set primers classificats a la primera volta de la Lliga ACB 2016/17: el València Basket Club, el FC Barcelona, el Laboral Kutxa, el Reial Madrid, l'Herbalife Gran Canària, el Morabanc Andorra, el Unicaja Málaga i pel Iberostar Tenerife.

Resultats

Referències

Enllaços externs 
  

2017
Competicions de bàsquet del 2017